Le  désigne une compétition de rugby à XV déclinée dans plusieurs catégories de joueurs :
 le Tournoi des Six Nations, en catégorie masculine ;
 le Tournoi des Six Nations féminin, en catégorie féminine ;
 le Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans, en catégorie masculine des moins de 20 ans.

Voir aussi